Sankt Therese bzw. Heilige Therese (Theresa, Teresa, Teresia) heißen:

 Mutter Teresa (1910–1997), indische Missionarin und Friedensnobelpreisträgerin
 Theresa von Ávila (1515–1582), Ordensgründerin der Unbeschuhten Karmelitinnen, Mystikerin, Kirchenlehrerin
 Teresia Benedicta vom Kreuz, bürgerlich Edith Stein (1891–1942), deutsche Karmelitin, Märtyrin, Philosophin, Frauenrechtlerin
 Teresa de Jesús de Los Andes (1900–1920), chilenische Karmelitin, Mystikerin
 Therese von Lisieux (1873–1897), französische Karmelitin, Kirchenlehrerin, bekannt als Hl. Theresia vom Kinde Jesus
 Teresa Margareta Redi (1747–1770), italienische Karmelitin

sowie:
 zahlreiche Kirchengebäude, siehe Theresienkirche
 Verzückung der Heiligen Theresa, Frontalplastik von Giovanni Lorenzo Bernini

Siehe auch:
 Sainte Thérèse
 Sainte-Thérèse (Begriffsklärung)
 Santa Teresa
 Santa Terezinha
 Santa Teresita

fr:Sainte-Thérèse (homonymie)